Faè ima više značenja:
 Faè, Belluno
 Faè, Treviso